La Patria steht für:

 La Patria (Chiapas), Ort in Mexiko

Zeitungen:
 La Patria (Bolivien), bolivianische Tageszeitung
 La Patria (Chile), chilenische Zeitschrift
 La Patria (Uruguay), uruguayische Tageszeitung